Пожа:

 Пожа (приток Мезени) — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми. 
 Пожа (приток Няфты) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.